Хейтли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейтли, Марк (род. 1961) — английский футболист, нападающий. Сын Тони Хейтли.
 Хейтли, Том (род. 1989) — английский футболист. Сын Марка Хейтли. 
 Хейтли, Тони (1941—2014) — английский футболист, нападающий.